Par valorisation (d'un élément matériel ou immatériel), on peut entendre :
 un processus de détermination de la valeur d'un objet, d'un actif, d'une entité. L'objectif est d'établir un prix.
 un processus visant à améliorer la valeur de cet objet, actif, entité : on parle alors de "valoriser" un bien immobilier, un patrimoine, des sous-produits, des déchets.

Nb : ne pas confondre Valorisation et Évaluation ! (voir ce terme)

Valorisation entendue comme détermination de valeur 
Cette valorisation vise à déterminer ou à approcher le prix, censé refléter l'intérêt d'une utilisation et/ou de la détention d'un élément.

Quelques exemples :
 en économie, détermination d'un prix ;
 en comptabilité, détermination d'un coût matière ;
 en finance, la valorisation est la détermination de la valeur d'un actif ;
 en bourse, détermination d'une cotation ;
 en stock ;
 la valorisation spot dans l'industrie pétrolière.

Les méthodes utilisées sont multiples et peuvent découler d'indications fournies par :
 le marché ;
 une enchère ou un appel d'offres ;
 des normes, des usages reconnus ;
 des méthodes de calculs ;
 des estimations d'experts ;
 etc.

Valorisation entendue comme amélioration de valeur 
Cette valorisation vise à "mettre en valeur" un patrimoine ou un bien en modifiant son état en vue de le rendre capable dans un délai fixé d'être cédé, d'être utilisé ou de produire un revenu.

Quelques exemples :
 la valorisation de sous-produits alimentaires, en l'état non utilisés et réputés sans valeur…
 la valorisation par réutilisation, valorisation des déchets (recyclage, compostage…), etc.
 la valorisation d'un patrimoine immobilier (maintien et si possible amélioration de sa valeur…).
 la valorisation de la recherche, qui vise à maximiser les retombées économiques des travaux menés au sein des laboratoires de recherche publics.

Les méthodes utilisées sont nombreuses et souvent spécifiques en fonction de la nature du bien ou de sa destination.

L'idée sous-jacente étant que l'état actuel du bien peut être quelque peu bonifié par des actions appropriées pouvant aller de sa rénovation à la diffusion pertinente de son existence, de ses possibilités à des utilisateurs ou des acquéreurs potentiels.

Notes et références